— крупная американская некоммерческая организация, специализирующаяся в области системной инженерии и ведущая разработки и исследования в интересах органов государственной власти США, таких как Министерство обороны США, Федеральное управление гражданской авиации США и т.д. Базируется в городах Бедфорт (Массачусетс) и Маклин (Вирджиния).
 Mitre Sports International Ltd — компания, старейший производитель и поставщик футбольной экипировки в мире.
 Митре (футбольный клуб) — аргентинский футбольный клуб из Сантьяго-дель-Эстеро.

Примечания